Kyser ist der Familienname folgender Personen:
 Georgia Carroll Kyser (1919–2011), US-amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin
 Hans Kyser (1882–1940), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Kay Kyser (1905–1985), US-amerikanischer Bigband-Leader
 Ulrich Kyser († 1390), Spitalmeister des Kreuzherrenklosters im oberschwäbischen Memmingen (1379–1390)

Siehe auch:
 Kayser
 Kiser
 Kieser
 Kizer